Бабая́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Бабаян, Агаси Арутюнович (1921—1995) — армянский советский кинорежиссёр и сценарист, актёр.
 Бабаян, Агван Нагапетович (1919—1992) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Бабаян, Амаяк Григорьевич (1901—1945) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Бабаян, Андраник Александрович (род. 1975) — российский футболист, тренер.
 Бабаян, Аракси Товмасовна (1906—1993) — советский химик-органик.
 Бабаян, Армен (род. 1983) — армянский футболист.
 Бабаян, Асмик Даниловна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаян, Борис Арташесович (род. 1933) — советский и российский учёный, разработчик вычислительной техники, педагог.
 
 Бабаян, Вардкес Акопович — армянский советский поэт. 
 Бабаян, Грант Геворкович (Бабинян) (1921—1995) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Бабаян, Григорий Константинович (род. 1980) — казахстанский футболист, тренер.
 Бабаян, Давид Климович (род. 1973) — армянский политический деятель, доктор исторических наук.
 Бабаян, Кейтрин (род. 1960) — американский историк-востоковед.
 
 Бабаян, Роза Маркаровна — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Бабаян, Роксана Рубеновна (род. 1946) — советская и российская эстрадная певица и актриса.
 Бабаян, Роман Георгиевич (род. 1967) — российский журналист и телеведущий, репортёр.
 
 Бабаян, Седвальд Вагаршакович (род.1937) — советский футболист.
  (род. 1961) — советский и американский пианист, лауреат международных конкурсов.
 Бабаян, Сергей Геннадьевич (1958—2020) — российский писатель, прозаик.
 Бабаян, Эдуард Арменакович (1920—2009) — советский и российский нарколог.
 Бабаян, Эдгар (род. 1995) — датский футболист.
 Бабаян, Юрий Арменакович (1929—2014) — советский и армянский тренер по вольной борьбе.

 Бабоян, Рудольф Мкртичевич (1955) — самбист и дзюдоист, мастер спорта СССР международного класса, Заслуженный тренер России, судья международной категории.

См. также

Примечания